Змагання з боксу в чоловічій категорії до 56 кг на Європейських іграх 2015 у Баку відбулися з 16 по 25 червня у Бакинській кришталевій залі. Участь взяв 21 спортсмен з 21 країни.

Результати

Посилання
 Результати поєдинків на amateur-boxing.strefa 
Чоловіки 56